Деревягино — название населённых пунктов:

Россия 
 Деревягино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Деревягино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Деревягино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Деревягино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Деревягино — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Деревягино — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Деревягино — деревня в Любимском районе Ярославской области.